ARMCX3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 379 амінокислот, а молекулярна маса — 42 501.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки